Секретная миссия — словосчетание, имеющее несколько значений:

 Секретная миссия (фильм, 1942) (Secret Mission) — Великобритания, 1942.
 Секретная миссия (фильм) — СССР, 1950.
 Секретная миссия (сериал) — Австралия, 1992—1995.